Купе́ческая улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Купеческая улица — улица в Батайске.
 Купеческая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Купеческая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Купеческая улица — улица в Хабаровске.
 Купеческая улица — улица в Южно-Сахалинске.
 Купеческая улица — до 1918 года название Гражданской улицы в Кронштадте.
 Купеческая улица — до начала 20-х годов XX века название улицы Володарского в Орехово-Зуево.
 Купеческая улица — одно из прежних названий Греческой улицы в Таганроге.
Купеческая улица — до начала 20-х годов XX века название улицы Ленина в Городце.